Râul Valea Muierii

 Valea Muierii - afluent al râului Padina Dâncioarei
 Valea Muierii - afluent al râului Valea Brusturetului